Album Božično-novoletni koncert (z dopolnitvijo v živo) je Policijski orkester posnel v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani 20. decembra 2005.
Izšel je na glasbeni CD plošči pri založbi ZKP RTV Slovenija.

Seznam posnetkov

Sodelujoči

Policijski orkester 
 Milivoj Šurbek – dirigent

Pevci 
 Teja Saksida – vokal na posnetkih 2, 4, 6, 14 in 15
 Matjaž Mrak – vokal na posnetku 6 
 Metod Žunec – tenor na posnetkih 7 do 9, 11, 14, 15 in 17
 Žiga Kasagić – tenor na posnetkih 7 do 9, 11, 14, 15 in 17
 Aleksander Brown – tenor na posnetkih 7 do 9, 11, 14, 15 in 17

Viri 
 Božično-novoletni koncert 

Albumi pihalnih orkestrov
Albumi Založbe kaset in plošč RTV Slovenija
Albumi leta 2005
Policija (Slovenija)
Albumi v živo